Diego De Ascentis (Como, 31 de julho de 1976) é um futebolista profissional italiano, meia, milita na Atalanta BC.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Itália
Futebolistas da Atalanta Bergamasca Calcio